Фер — муніципалітет у Франції
 Фер (острів) — другий за величиною німецький острів в акваторії Північного моря, входить до групи Північно-Фризьких островів
 Лерой Фер — нідерландський футболіст
 Фер — ім'я декількох персонажів давньогрецької міфології.